Татья́нин день:

 Татьянин день — день памяти христианской святой Татьяны, день студенчества.
 «Татьянин день» — российский телесериал.
 «Татьянин день» — советский художественный фильм.
 «Татьянин день» — книга воспоминаний Татьяны Окуневской.
 «Татьянин день» — молодёжный интернет-журнал МГУ, первоначально студенческая православная газета.

См. также 
 Татьянин